HTV kan syfta på:

 HTV (TV-företag) – ett TV-företag och ITV-licensinnehavaren för Wales
 HTV – japansk rymdfarkost för Internationella rymdstationen, se H-II Transfer Vehicle